Poul Hansen er navnet på flere personer:

 Poul Hansen (politiker) (1913-1966) – dansk socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt i Kalundborg, minister 1956-1965
 Poul Hansen (Grenå) (1887-1974) – dansk socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt i Grenå
 Poul Hansen (Slagelse) (1904-1970) – dansk socialdemokratisk folketingsmedlem og borgmester i Slagelse
 Poul Hansen (Svendborg) (1910-1989) dansk socialdemokratisk folketingsmedlem, valgt i Svendborg
 Poul Hansen (borgmester) – konservativ borgmester i Vallensbæk Kommune 1970-1994
 Poul Hansen (arkitekt) (1918-1987) – dansk arkitekt
 Poul Hansen (billedhugger) (1918-1987) – dansk billedhugger
 Poul Hansen (generaldirektør) (1928-1991) – generaldirektør for Post & Telegrafvæsnet
 Poul Hansen (fodboldtræner) (født 1953) – dansk fodboldtræner og tidligere studievært
 Poul Hansen (bryder) – dansk bryder, bronzevinder ved OL i 1920

 Se også
 Poul Emil Hansen (1855-1930) – folketingsmedlem (Det Radikale Venstre)
 Poul Falk Hansen (født 1930) – folketingsmedlem (Socialdemokratiet)
 Poul F. Hansen (1949-2010) – dansk journalist og politiker
 Poul L. Hansen (1916-2002) – dansk fodboldspiller fra B.93
 Poul O. Hansen (1918-2001) – dansk fodboldspiller fra B.93